Debroux est un nom de famille pouvant désigner :
 Thierry Debroux (1963), metteur en scène, dramaturge et acteur belge ;
 Charlotte Debroux (1983), athlète belge ;
 Laurent Debroux, membre de Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique ;
 Laurence Debroux, directrice de société ;
 Carl Herrmann-Debroux (1877–1965), avocat et personnalité politique ;
 Louis Debroux (1802–1858), politicien belge ;
 Sander Debroux (1982), joueur de football belge.

Voir aussi 

 Herrmann-Debroux, station de métro à Auderghem dans la région bruxelloise en Belgique.

Patronyme belge